Ян ван Беверен (; 5 марта 1948, Амстердам, Нидерланды — 26 июня 2011, Бомонт, штат Техас, США) — нидерландский футболист, игрок ПСВ и сборной Нидерландов (1967—1977).

Карьера 
Родился в спортивной семье. Его отец — финалист Олимпийских игр 1936 года в Берлине в беге на 200 метров. Начал заниматься футболом в 10-летнем возрасте в футбольной секции Эммена, а уже в 15 лет дебютировал на позиции вратаря в юниорском ФК «Эммент». В 1965 году перешёл в роттердамскую «Спарту», за которую к тому времени выступал его старший брат, а в 1970 г. — в ПСВ, ворота которого защищал на протяжении последующего десятилетия. В составе команды становился трёхкратным чемпионом Нидерландов, выигрывал национальный кубок, а в 1978 г. — Кубок УЕФА.

Привлекался к игре за сборную Нидерландов, однако вследствие неприязненных личных отношений со стороны Йохана Кройфа и влияния последнего на руководство команды провел за неё не так много матчей, в частности, пропустил чемпионат мира в ФРГ (1974). Свою карьеру на родине он закончил в 1980 г., и переехал в США, где провел несколько сезонов за «Форт-Лодердейл Страйкерс» и «Даллас Сайдкикс», после чего завершил свою карьеру и стал тренером вратарей клуба «Штормовой Футбол» из Бомонта (Техас).

Достижения

Командные 
 Победитель Кубка УЕФА: 1978
 Чемпион Нидерландов (3): 1974/1975, 1975/1976, 1976/77
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 1973/74, 1975/76

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока
 Биография спортсмена
 Игры за сборную
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1977—1983)